

Geografia
Canada
 Rosslyn – comunità del comune di Oliver Paipoonge, in Ontario
 Rosslyn – quartiere di Edmonton

Regno Unito
 Roslin (anche chiamato Rosslyn o Roslyn) – villaggio della Scozia

Stati Uniti d'America
 Rosslyn – area non incorporata della contea di Arlington, in Virginia
 Rosslyn – stazione della metropolitana di Washington
 Rosslyn – comunità non incorporata della contea di Powell, in Kentucky

Sudafrica
 Rosslyn – città del Gauteng, in Sudafrica

Altro 
 Rosslyn Academy – scuola internazionale di Nairobi
 Rosslyn Range – atleta statunitense
 Rosslyn Tower – casa storica a Putney, Londra

Pagine correlate 
 Roslin
 Roslyn
 Conte di Rosslyn
 Cappella di Rosslyn